The Last Tycoon steht für:

 The Last Tycoon, Originaltitel von Der letzte Taikun, unvollendeter Roman von F. Scott Fitzgerald (1941)
 The Last Tycoon, Originaltitel von Der letzte Tycoon, US-amerikanischer Film von Elia Kazan (1976)
 The Last Tycoon (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (2016/2017)